

Religione
Sant'Angelo – Altra definizione con cui è noto San Michele Arcangelo
Sant'Angelo d'Acri  – Santo
Sant'Angelo martire – Santo martire carmelitano vissuto tra il XII ed il XIII secolo

Geografia

Brasile
Santo Ângelo – Comune dello stato del Rio Grande do Sul
Santo Ângelo – Microregione dello stato del Rio Grande do Sul

Italia

Comuni italiani
Castel Sant'Angelo – Comune della provincia di Rieti
Città Sant'Angelo – Comune della provincia di Pescara
Monte Sant'Angelo – Comune della provincia di Foggia
Mosciano Sant'Angelo – Comune della provincia di Teramo
Sant'Angelo a Cupolo – Comune della provincia di Benevento
Sant'Angelo a Fasanella – Comune della provincia di Salerno
Sant'Angelo a Scala – Comune della provincia di Avellino
Sant'Angelo all'Esca – Comune della provincia di Avellino
Sant'Angelo d'Alife – Comune della provincia di Caserta
Sant'Angelo dei Lombardi – Comune della provincia di Avellino
Sant'Angelo del Pesco – Comune della provincia di Isernia
Sant'Angelo di Brolo – Comune nella città metropolitana di Messina
Sant'Angelo di Piove di Sacco – Comune della provincia di Padova
Sant'Angelo Le Fratte – Comune della provincia di Potenza
Sant'Angelo in Pontano – Comune della provincia di Macerata
Sant'Angelo in Vado – Comune della provincia di Pesaro e Urbino
Sant'Angelo Limosano – Comune della provincia di Campobasso
Sant'Angelo Lodigiano – Comune della provincia di Lodi
Sant'Angelo Lomellina – Comune della provincia di Pavia
Sant'Angelo Muxaro – Comune del libero consorzio comunale di Agrigento
Sant'Angelo Romano – Comune della città metropolitana di Roma Capitale
Valle dell'Angelo – Comune della provincia di Salerno
Villa Sant'Angelo – Comune della provincia dell'Aquila

Frazioni italiane
Sant'Angelo – Frazione di Amatrice (RI)
Sant'Angelo – Frazione di Campagna (SA)
Sant'Angelo – Frazione di Gatteo (FC)
Sant'Angelo – Frazione di Gerocarne (VV)
Sant'Angelo – Frazione di Santa Maria di Sala (VE)
Sant'Angelo a Lecore – Frazione di Campi Bisenzio e Signa (FI)
Sant'Angelo – Frazione di Viterbo
Sant'Angelo in Formis – Frazione di Capua (CE)
Sant'Angelo in Macerata – Frazione di Mercato San Severino (SA)
Sant'Angelo in Theodice – Frazione di Cassino (FR)
Sant'Angelo in Trigillo – Frazione di Leonessa (RI)
Sant'Angelo in Lizzola – Frazione di Vallefoglia (PU)
Sant'Angelo a Cancelli – Frazione di Pietradefusi (AV)
Sant'Angelo – Frazione di Fluminimaggiore (provincia del Sud Sardegna)
Sant'Angelo – Frazione di Senigallia (AN)

Rioni e quartieri italiani
Sant'Angelo – Rione di Roma
Sant'Angelo – sobborgo del comune di Treviso

Montagne, isole e laghi italiani 
Monte Sant'Angelo – Montagna laziale del gruppo degli Aurunci
Monte Sant'Angelo – Montagna delle Marche
Sant'Angelo – Lago del comune di Casoli, in provincia di Chieti
Sant'Angelo della Polvere – Isola della Laguna di Venezia

Altro
Grotta Sant'Angelo – Eremo nel comune di Lama dei Peligni in provincia di Chieti
Grotta Sant'Angelo – Eremo nel comune di Lettomanoppello in provincia di Pescara
Grotta Sant'Angelo – Eremo nel comune di Palombaro in provincia di Chieti
Sant'Angelo in Grotta – Chiesa di Nocera Inferiore in provincia di Salerno
Castel Sant'Angelo – Castello della città di Roma
San Angeles – Futuristica regione geografica della California (USA)
Sant'Angelo – Squadra calcistica del comune di Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi
Chiesa di Sant'Angelo de Siclis – Chiesa di Catanzaro

Pagine correlate
 Angelo (disambigua)